El término Hospital San Vicente de Paúl puede referirse a:

Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en San Ramón de la Nueva Orán, Argentina.
Hospital San Vicente de Paúl, antiguo lazareto en la actual comuna de Independencia, Santiago de Chile.
Hospital Universitario San Vicente de Paúl, ubicado en Medellín, Colombia.
Hospital San Vicente de Paúl, ubicado en Heredia, Costa Rica.